Hornkopf steht für Berge:
 Großer Hornkopf (3251 m ü. A.), Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten)
 Kleiner Hornkopf (3194 m ü. A.), daselbst
 Hornkopf (Simonswälder Tal) (1121 m ü. NHN), Schwarzwald
 Hornkopf im Schönbuch (515,2 m) Tübingen
 Hornkopf (Leimbach) (492,7 m ü. NN) Leimbach (Wartburgkreis), Thüringen
Siehe auch:
 Hörnleskopf